Stork kan syfta på:

Zoologi
 Storkar – en familj i ordningen storkfåglar

Personer och namn

 Stork (efternamn) – ett efternamn och personer med efternamnet

Kultur
 Stork (film) – en australiensk filmkomedi från 1971 
 STORK – en musikfestival för högskole- och universitetsstudenter

Rymd och flygindustri
 Stork B.V. – holländskt flygföretag
  Storch – ett tyskt flygplan, se Fieseler Fi 156